2 miejscowości w Polsce:
 Pigża – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łubianka
 Pigża – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Ryńsk